Een verkeersweg:
 M1.9 (Servië)
 Een voormalige verkeersweg:
 M1.9 (Joegoslavië)